Limpach bezeichnet:
 die Gemeinde Limpach BE im Kanton Bern, Schweiz
 der Ortsteil Limpach (Deggenhausertal) der Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 der Ortsteil Limpach (Luxemburg) der Gemeinde Reckingen/Mess, Kanton Esch an der Alzette, Luxemburg
 den deutschen Namen des Ortsteiles Lipnice von Kunratice (okres Děčín, Ústecký kraj, CZ)
 ein Zufluss der Emme, siehe Limpach (Fluss)

Limpach ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Limpach (1899–1965), deutscher Schriftsteller
 Leonhard Limpach (1852–1933), deutscher Chemiker
 Marc Limpach (* 1975), luxemburgischer Jurist, Autor, Schauspieler und Dramaturg
 Odile Limpach (* 1971), französische Wirtschaftsingenieurin und Hochschullehrerin
 Rudolf Limpach (1920–1995), deutscher Museologe und Heimatforscher

Siehe auch:
 Limbach